Соревнования во фристайле в дисциплине лыжная акробатика - командный турнир на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 7 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 16 спортсменов из 8 стран мира.

Медалисты

Результаты

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019